Ohlsdorf (Oostenrijk), een gemeente in Opper-Oostenrijk
Hamburg-Ohlsdorf, stadsdeel van de Duitse stad Hamburg

Kan ook verwijzen naar
Friedhof Ohlsdorf, een der grootste kerkhoven ter wereld in de Duitse stad Hamburg